Liumao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Liumao (socken i Kina, lat 45,53, long 132,12), Heilongjiang, 
 Liumao (socken i Kina, lat 45,27, long 130,79), Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar